Bohlken ist der Familienname folgender Personen:

 Eike Bohlken (* 1967), Popmusiker, Philosoph und Hochschullehrer 
 Frerich Bohlken (1812–1871), deutscher Landwirt und Gestalt in der ersten Generation der nordwestdeutschen Baptistengemeinden
 Hans-Georg Bohlken (* 1962), deutscher Friesensportler und mehrfacher Europameister im Klootschießen
 Wilhelm Meendsen-Bohlken (1897–1985), deutscher Marineoffizier und Vizeadmiral im Zweiten Weltkrieg